Старый Чад — деревня в Бардымском районе Пермского края на реке Казьмакты. Входит в состав Бардымского сельского поселения. Находится примерно в 10 км к западу от центра села Барда.

Население 
По результатам переписи 2010 года численность населения составила 131 человек, в том числе 63 мужчины и 68 женщин.

В 2005 году численность населения составляла 195 человек.

В 1926 году в селе проживало 522 башкира и 14 тептярей.

Улицы 
 Ленина ул.
 Мира ул.
 Титова ул.

Примечания  

 

Населённые пункты Бардымского района